Эногат (умер в 631 году) — святой епископ . День памяти — 13 января или 13 февраля.

Святой Эногат (Enogatus) был пятым епископом в Алете, на кафедре, основанной святым Мало.

Имеются расхождения в датах его почитания. Согласно  его поминают 13 января, в то время как согласно  его поминают 13 февраля.

Известен населённый пункт Сен-Эногат (см. ) в Бретани, названный в его честь.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Святые Бретани
Умершие в 631 году
Христианские святые VII века
Святые по алфавиту
Католические святые